Sadia peut désigner :
 Sadia, une ancienne entreprise agroalimentaire brésilienne ;
 Sadia, un personnage de Starmania, un opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon.